Camp d'oliveres.
 Olivar (Xile), comuna de la zona central de Xile.
 El Olivar''', municipi de la província de Guadalajara (Castella-La Manxa).